Елозеро:
 Елозеро (озеро, Карелия)
 Елозеро (озеро, Архангельская область)